Círculo rojo puede referirse a:

Círculo rojo, serie de misterio española.

Círculo rojo, película franco-italiana de 1970, (título original: Le Cercle rouge). 

Círculo rojo, novela del escritor francés Maurice Leblanc, (título original: Le Cercle rouge).

Círculo Rojo, editorial española.